José Gutiérrez puede referirse a los siguientes hombres:

 José Gutiérrez Barajas (n.1923), futbolista mexicano, padre de José Gutiérrez Fernández.
 José Gutiérrez de Agüera (n/d), político español, ministro de Estado de España en 1898.
 José Gutiérrez de la Concha (1809-1895), militar y político español.
 José Gutiérrez de la Vega (1791-1865), pintor español (sevillano).
 José Gutiérrez Fernández (1958-2017), futbolista mexicano, hijo de José Gutiérrez Barajas.
 José Gutiérrez Guerra (1869-1929), economista y político boliviano, presidente de Bolivia (1917-1920).
 José Gutiérrez Maesso (1920-2016), director de cine español.
 José Gutiérrez Mora (1922-2000), ciclista español.
 José Gutiérrez Portilla (1933-1994), político español que desempeñó los cargos de alcalde de Torrelavega (1984-1994) y presidente del Partido Socialista de Cantabria (1990-1994).
 José Gutiérrez Román (n.1977), poeta  y narrador español (burgalés).
 José Gutiérrez Salgado (1926-¿?), jinete de rodeo chileno.
 José Gutiérrez-Solana (1886-1945), pintor, grabador y escritor expresionista español (madrileño).
 José Gutiérrez Vivó (n.1949), periodista y empresario mexicano.

Además, puede hacer referencia a los siguientes hombres:

 José Albino Gutiérrez (1773-1831), militar argentino, patriota de la independencia argentina y gobernador de la provincia de Mendoza.
 José Antonio Gutiérrez de Ceballos (1682-1745), eclesiástico católico español que llegó a ser obispo de Córdoba del Tucumán y XIIarzobispo de Lima.
 José Bernabé Gutiérrez Parra (n.1952), político venezolano.
 José Enrique Gutiérrez Cataluña, también conocido como Quique Gutiérrez (n.1974), ciclista español.
 José Iván Gutiérrez Palacios (n.1978), ciclista español.